

Населені пункти та їхні частини
 Нова Карчма — гміна в Косьцерському повіті Поморського воєводства
 Нова Карчма — село в гміні Секерчин Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Карчма — село в гміні Нова Карчма Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Нова Карчма — частина міста Криниця-Морська в Новодворському повіті Поморського воєводства
 Нова Карчма — частина села Корне в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Нова Карчма — частина села Новець у гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Нова Карчма — частина села Камень у гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Нова Карчма — колонія в гміні Конажини Хойницького повіту Поморського воєводства
 Нова Карчма — осада в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки